La parella formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la txeca Barbora Strýcová era la defensora del títol però Strýcová es va retirar dos mesos abans.

La txeca Barbora Krejčíková, la belga Elise Mertens i la francesa Kristina Mladenovic lluitaven pel número 1 mundial.

La parella formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la Mertens van guanyar el primer títol conjuntament però ja tenien experiència en títols de Grand Slam ja que per Hsieh fou el quart títol de dobles femenins de Grand Slam, el tercer a Wimbledon, i per Mertens era el primer títol de dobles femenins a Wimbledon i el tercer títol de Grand Slam. Aquesta victòria va permetre a Mertens recuperar el número 1 del rànquing de dobles femenins.

Caps de sèrie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarts de final)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (1a ronda)
  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (campiones)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (1a ronda)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (semifinals)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (1a ronda)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarts de final)
  Hayley Carter /  Luisa Stefani (1a ronda)

  Sharon Fichman /  Giuliana Olmos (3a ronda)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (1a ronda)
  Laura Siegemund /  Vera Zvonariova (3a ronda)
  Coco Gauff /  Caty McNally (3a ronda)
  Nadiia Kichenok /  Raluca Olaru (3a ronda)
  Asia Muhammad /  Jessica Pegula (3a ronda)
  Viktória Kužmová /  Arantxa Rus (3a ronda)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (quarts de final)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2021
Competicions tennístiques del 2021